La route nationale 206 peut désigner :

 Route nationale 206 en France
 Route nationale 206 en Norvège

Voir aussi